W Polsce
 Krynice – część wsi Bełżec w woj. lubelskim, w pow. tomaszowskim, w gminie Bełżec
 Krynice – wieś w woj. lubelskim, w pow. tomaszowskim, w gminie Krynice 
 Krynice – wieś w woj. podlaskim, w pow. białostockim, w gminie Dobrzyniewo Duże
 Krynice – gromada w powiecie tomaszowskim

Zobacz też 
 Krynica, Krynica Morska, Krynica-Zdrój